Рапперсвиль:

 Рапперсвиль — коммуна в Швейцарии, в кантоне Берн.
 Рапперсвиль — населённый пункт в Швейцарии, в кантоне Санкт-Галлен.
 Замок Рапперсвиль — средневековый замок XIII века в швейцарской коммуне Рапперсвиль-Йона на юго-западе кантона Санкт-Галлен.